Lyubimets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Ljubimets, kommun, Chaskovo, 
 Ljubimets, ort, Chaskovo, Obsjtina Ljubimets, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar